Пътнотранспортното произшествие е инцидент, възникнал в процеса на движението на пътно превозно средство и предизвикал нараняване или смърт на хора и/или нанесло повреда на пътно превозно средство, път, пътно съоръжение, товар или други материални щети.

България 
От началото на водене на статистика през 1951 г. средно в България загиват по 920 души годишно и биват ранени 5637 души. За последните 20 години броят загинали е средно 1106 души, докато при броя ранени се наблюдава значително покачване от 8301 ранени годишно.

По брой загинали (131,7) на 1 милион жители за 2007 г. България се нарежда в долната половина на 32-ро от 43 места. За сравнение: Япония – 1 място (45); Германия – 9 място (60); САЩ – 33 място (134,7); Русия – 43 място (234,2).

Все още липсва статистика по местоположение на ПТП, която значително би улеснила водачите, за да отделят повишено внимание в застрашените участъци.

До 2009 г. по неофициална статистика  годишно рискът за ПТП се е увеличавал с 15 хиляди проблемни водача заради корупционна среда в издаването на свидетелствата за правоспособност на управление на МПС.

Статистика на пътнотранспортните произшествия

В България

В Европейския съюз

Вижте също 
 Аквапланинг

Източници 

 
Причини за смъртта